Europejska Wspólnota Gospodarcza – EWG
 Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza – EAWG lub EWG